Val 1987 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet 1987
Parlamentsvalet i Storbritannien 1987